Danov oder Danow ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jakob Danov (1741–1782), deutscher Theologe, siehe Ernst Jakob Danovius
 Petar Danow (1864–1944), bulgarischer spiritueller Lehrer